La Bandera Carlista puede hacer referencia a diferentes periódicos:
La Bandera Carlista (1869-¿?), de Ávila;
La Bandera Carlista (1898-¿?), semanario de Sabadell; o a
La Bandera Carlista (1898-¿?), diario de Logroño.